Іньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Іньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона